Pratovecchini – abitanti di Pratovecchio Stia
Pratovecchini – abitanti di Pratovecchio